Гієро́кл — античне ім'я:
 Гієрокл — давньогрецький медик III ст. до н. е., один із засновників анатомії.
 Гієрокл — філософ-стоїк II століття
 Гієрокл — фаворит і коханець римського імператора Геліогабала
 Гієрокл Александрійський — філософ-неоплатонік V століття